В списке особо охраняемых природных территорий в черте города Москвы приведены все 119 существующих на 2012 год ООПТ. Три из них являются природными заказниками, одиннадцать — природно-историческими парками, одна — комплексным заказником, три — ландшафтными заказниками, одна — национальным парком и 100 — памятниками природы.

Список

Национальные парки

Природно-исторические парки

Природные заказники

Комплексные заказники

Ландшафтные заказники

Памятники природы

См. также 
 Сады и парки Москвы
 Особо охраняемая природная территория
 Особо охраняемая зелёная территория

Примечания

Ссылки 
 Перечень особо охраняемых природных территорий в городе Москве 
 ДПиООС — ООПТ

Списки:Москва
Москва